Łętowo peut désigner :

Toponymie
en Pologne :

 Łętowo, village de la voïvodie de Mazovie
 Łętowo, village de la voïvodie de Poméranie-Occidentale
 Łętowo, village de la voïvodie de Poméranie
 Łętowo, village de la voïvodie de Varmie-Mazurie